The Twilight Zone (televisieserie), de verzamelnaam van een aantal televisieseries
 The Twilight Zone (1959), de eerste serie
 The New Twilight Zone, de tweede serie
 The Twilight Zone (2002), de derde serie
 The Twilight Zone (2019), de vierde serie
 The Twilight Zone (radioserie), een radioserie gebaseerd op bovenstaande televisieseries
 Twilight Zone: The Movie, een film gebaseerd op bovengenoemde televisieserie
 Twilight Zone (flipperkast), een flipperkastspel gebaseerd op bovengenoemde televisieserie
 Twilight Zone (Golden Earring), een single van Golden Earring
 Twilight Zone (2 Unlimited), een single van 2 Unlimited
 Twilight Zone (Iron Maiden), een single van Iron Maiden
 The Twilight Zone (Rush), een single van Rush
 The Twilight Zone (Ran-D), de officiële soundtrack van Q-BASE 2013, geproduceerd door Ran-D
 The Twilight Zone, een computerspel